Изых ( «священный(ая)» от пратюрк. ɨduk) — хакасский топоним, применяемый к почитаемым в местных культах горам:

1) вершина Джойского хребта (абсолютная высота — 1440 м) на территории Таштыпского района, в верховьях pек Малые и Большие Арбаты (52° 40' сш 90° 33' вд). Родовая гора сеока — Хахпына;

2) вершина Батенёвского кряжа (абсолютная высота 1569 м), в верховьях р. Уйбат, на территории Усть-Абаканского района (53° 47' сш 89° 50' вд). Склоны крутые, покрыты смешанным лесом (лиственница, ель, береза).

3) гора правобережья реки Абакан в Хакасии.

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. — С. 232.

Горы Хакасии